Champniers (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Champniers (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes